Полюшкино:

 Полюшкино — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма
 Полюшкино — село в Новгород-Северском районе Черниговской области Украины.